Dj Fresh (настоящее имя — Сэр Дэниель Стейн (); род. 11 апреля 1977, Лондон) — британский драм-н-бейс музыкальный продюсер и диджей, один из основателей Bad Company.

Карьера

Первый успех Escape from Planet Monday (1993—2008) 
Вместе с тремя членами Bad Company, Fresh создаёт музыкальный лейбл BC Recordings, а также веб сайт Dogs On Acid.

Возобновив свою сольную карьеру в 2002 году, DJ Fresh основал лейбл Breakbeat Punk, который объединился с Kaos Recordings чтобы стать в Breakbeat Kaos.

Fresh работал с такими музыкантами как Pet Shop Boys, DJ Shadow, Apollo 440 to Andy C и Grooverider, а также работал вместе с драм-н-бейс коллективом Pendulum, до 2007 года.

В 2006, Fresh выпускает на лейбле Breakbeat Kaos свой первый студийный альбом, «Escape from Planet Monday». Альбом включал в себя такие уже успешные композиции как The Immortal, All of Jazz, X project, так и неизвестные ранее.

Kryptonite и широкий успех (2009-настоящее время) 

В 2009 Fresh выпустил на 12" сингл «Heavyweight» на лейбле Digital Soundboy. «Heavyweight» очень отличался от обычного стиля Fresh, и получил положительные отзывы,
был хорошо принят как на андеграундной сцене так и на радиостанциях В сентябре 2009 Fresh выпускает новый сингл «Hypercaine» , и создаёт для BBC Radio 1 дневной плей-лист.

1 августа 2010, диджей заново выпускает свой сингл «Gold Dust» с вокалом от Ce’cile, который занимает 24 позицию в Великобритании и 39 в Ирландии. 16 августа, Fresh выпустил свой второй студийный альбом «Kryptonite» который поднялся до 4 позиции в UK Dance Chart.

Следом выходит сингл «Lassitude» (записан вместе с Sigma и вокалом певицы Koko), который поднимается до 98 позиции в UK Singles Chart и до 11 в UK Dance Chart.

Стало известно, что Fresh собирается выпустить новый сингл «Louder» 3 июля 2011.

Дискография

Альбомы

Компиляции альбомов

Синглы

Прочие синглы/EPs

Ремиксы

Дуэты

Музыкальные видео

См. также 
 Drum and bass
 Dubstep
 Pendulum

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
 
 
 DJ Fresh на Last.fm

Музыканты в стиле драм-н-бейс
Артисты, известные под псевдонимами